Dam tot Damloop — ежегодный шоссейный 10-мильный пробег (16,1 км), который проводится в Нидерландах. Бегуны стартуют в Амстердаме и финишируют в Зандаме. Является одним из самых популярных легкоатлетических пробегов в стране.

В 2014 году пробег состоялся 21 сентября. Был северный встречный ветер, поэтому результаты были относительно невысокие по сравнению с прошлыми годами. На старт вышло 45 000 человек.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Пробеги
Мероприятия, регулярно проводимые с 1985 года
Спорт в Нидерландах в 1985 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Нидерландах